Дон Ектор има више значења:

 Дон Ектор (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Дон Ектор (Викторија), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Дон Ектор (Аламо Темапаче), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику